Чехословацкий Военный крест 1918 года (), военная награда Чехословацкой Республики, учреждённая для награждения военнослужащих, принимавших участие в сражениях Первой мировой войны.

История 

Военный крест был учреждён 7 ноября 1918 года для награждения граждан Чехословакии, Германии и Австрии, которые в период Первой мировой войны служили в чехословацких вооружённых силах (например, в чехословацком легионе), а также в период пограничных боёв с Польшей и Венгрией 1919 года.

Военный крест также вручался ветеранам Сил союзников, которые сыграли большую роль в образовании Чехословацкого государства.

Описание знака 

Крест изготавливается из бронзы и представляет собой четыре окружности, перевитые между собой крестообразно. Внутри окружностей изображения гербов исторических земель, входящих в состав Чехословакии: Богемии, Словакии, Силезии и Моравии. Реверс креста: в центре монограмма «ČS» (Česko-Slovensko, Чехословакия) на фоне листов липы.

Крест при помощи металлического кольца подвешивается к ленте красного цвета с белыми полосками. 

При повторном вручении креста на ленту (и планку) размещался металлический символ повторного награждения:

Кроме того, на ленте (планке) можно было разместить другие символы, в зависимости от полученных поощрений (разрешённых к одновременному ношению на ленте): 
 металлическая веточка липы - получившие благодарность при командовании армией 
 металлический лист липы - получившие благодарность при командовании корпусом или дивизией 
 серебряная звезда - при личной благодарности  
 бронзовая звезда - при личной благодарности  
 золотая или серебряная звезда - для участников боёв за Словакию

Ссылки 

 Czechoslovak War Cross 1914—1918
 ВОЕННЫЙ КРЕСТ 1919 Г.

Награды Чехословакии
Награды, появившиеся в 1918 году